Это список резолюций Совета Безопасности ООН с 1701 по 1800, принятых в период с 11 августа 2006 г. по 20 февраля 2008 г.

Резолюции Совета Безопасности ООН
1701